Zubrza – przysiółek wsi Pobiel w Polsce, w woj. dolnośląskim, w pow, górowskim, w gminie Wąsosz
 Zubrza – wieś na Ukrainie,  w obwodzie lwowskim, w rejonu pustomyckim